Saint Grégoire désigne plusieurs saints chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique du décès :
 Grégoire le Thaumaturge († vers 270), évêque de Néocésarée (actuelle Turquie), connu pour avoir accompli de nombreux miracles : fêté le 17 novembre.
 Grégoire I d'Agrigente (vers 262) témoin de la passion de Sainte Agrippine inhumé à Agrigente (Sicile); fêté localement le 22 juin.
 Grégoire de Spolète († 303), prêtre de Spolète, martyr sous la persécution de l'empereur Maximien ; fêté localement le 24 décembre.
 Grégoire l'Illuminateur (275-331), évangélisateur et fondateur de l'Église apostolique arménienne ; également fêté par les églises catholique, copte et orthodoxe le 30 septembre.
 Grégoire de Nysse (vers 335 † vers 395), évêque de Nysse, Père de l'Église, compagnon de Grégoire de Nazianze et de Basile de Césarée ; fêté le 10 janvier.
 Grégoire de Nazianze († 390), ou Grégoire le Théologien, dit « le Jeune », fils de Grégoire l'Ancien, Patriarche de Constantinople, docteur de l'Église, frère de sainte Gorgonie ; fêté le 25 janvier.
 Grégoire de Tallard († 404), évêque d'Amnice en Grande Arménie, devenu pèlerin et évangélisateur dans les Alpes du Sud, mort et vénéré à Tallard en Dauphiné ; fêté le 21 septembre.
 Grégoire d'Auxerre († vers 530), évêque d'Auxerre ; fêté le 19 décembre.
 Grégoire de Langres, (… - 539), gouverneur d'Autun, en qualité de comte, marié à Armentaire qui lui donna deux fils, Tetricus et le suivant qui fut le grand-père de Grégoire de Tours. Veuf il entra dans les ordres et devint, évêque de Langres; fêté le 4 janvier, anniversaire de sa mort survenue le 
 Grégoire de Tours († 594), né à Clermont-Ferrand, évêque de Tours ; fêté le 17 novembre.
 Grégoire  (° vers 540 - †604) dit le Grand, auteur des Dialogues, 64 pape de 590 à sa mort ; le chant grégorien porte son nom, puisque dans la légende la colombe du Saint-Esprit lui aurait dicté ces prières, de même que l'essentiel de ses écrits ; dans l'iconographie, on le rencontre en habits pontificaux, recevant à l'oreille les messages de la colombe du Saint-Esprit ; fêté le 12 mars ou localement le 3 septembre.
 Grégoire d'Agrigente († vers 630), dit Grégoire II d'Agrigente, évêque d'Agrigente (Sicile), saint patron pour la conservation des biens archéologiques ; fêté le 23 novembre
 Grégoire II († 731), 89 pape de 715 à sa mort. Il condamne les iconoclastes ; fêté le 11 février.
 Grégoire III († 741), dit Gregorius tertius, 90 pape du  à sa mort. Né en Syrie, il réitère la condamnation des iconoclastes lors du synode de novembre 731 et encourage le développement de l'évangélisation en Europe septentrionale ; originellement fêté le 28 novembre, il est fêté depuis 1963 le 10 décembre.
 Grégoire d'Utrecht († 775), abbé à Susteren, dans le Limbourg ; fêté le 25 août.
 Grégoire le Décapolite († 862) moine, né à Irenopolis en Isaurie se lie d'amitié avec saint Joseph l'Hymnographe, il mène une vie itinérante retranscrite par Ignace le Diacre ; fêté le 20 novembre
 Grégoire d'Einsiedeln († 996), issu d'une famille royale d'Angleterre, abbé d'Einsiedeln en Suisse alémanique ; fêté le 8 novembre.
 Grégoire de Nicopolis ou saint Grégoire († 999), son tombeau du 4e quart , au lieu-dit Baudrevilliers à Bondaroy, département du Loiret 
 Grégoire de Narek († 1003), Moine et mystique arménien, Docteur de l'Eglise ; fêté le 27 février par l'Eglise Catholique, le 2ème samedi d'octobre par l'Eglise Arménienne.
 Grégoire VII († 1085) 157 pape du  à sa mort le , donne son nom à la réforme grégorienne ; fêté le 25 mai
 (), prêtres dominicains, vénérés à  en Aragon ; fêté le 26 avril.
 Grégoire le Sinaïte († 1346), moine propagateur de la prière hésychaste ; fêté le 6 avril.
 Grégoire Lopez († 1596), bienheureux originaire de Madrid, missionnaire au Mexique chez les indiens Chichimèques ; fêté le 20 juillet.
 Grégoire Barbarigo († 1697), bienheureux, évêque de Bergame et cardinal, puis évêque de Padoue ; fêté localement le 15 juin.
 Grégoire de Parumala († 1902), évêque orthodoxe de Parumala, au sud de Kottayam, en Inde ; fêté le 2 novembre.

Références